Tagle puede referirse a:

Geografía 
 Tagle, localidad de Cantabria, España.

Arquitectura 
 Palacio de Torre Tagle, edificio de Lima, Perú.
 Casa Tagle, edificio de la Ciudad de México, México.

Personas 
 José Bernardo de Tagle Bracho (1684-1756), comerciante español establecido en el virreinato del Perú.
 José Bernardo de Tagle (1779-1825), militar y político, presidente de la República de Perú.
 Gregorio García de Tagle (1772-1845), abogado y político argentino.
 Carmen Tagle González (1945-1989), fiscal española.
 Protasio Tagle (1839-1903), militar, político y jurista mexicano.
Luis Antonio Tagle (1957-), arzobispo y cardenal filipino.

Títulos nobiliarios 
 Marquesado de Torre Tagle